Il cuneiforme ittita era una variante della scrittura cuneiforme usata in Anatolia dagli Ittiti.

Si legge da sinistra a destra.

Storia 
Venne preso dai Babilonesi a seguito di campagne militari da parte di Hattušili I nel XVIII secolo a.C.

In precedenza veniva usato il geroglifico anatolico.

La prima attestazione risale al XVIII secolo a.C. nella stelle dell'assedio di Uršu a Hattuša.

Segni

Segni consonante-vocale (CV)

Segni vocale-consonante (VC)

Segni consonante-vocale-consonante (CVC)

Note 

Scrittura cuneiforme
Ittiti